Bezirk Bruck steht für:

 Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 den ehemaligen Bezirk Bruck an der Mur, Steiermark

Siehe auch:
 Bruck